Saint-Vallier steht für:
 Saint-Vallier, ehemalige Gemeinde, heute Teil der Gemeinde Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur im Département Haute-Saône
 Saint-Vallier (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Vallier (Charente), Département Charente
 Saint-Vallier (Drôme), Département Drôme
 Saint-Vallier (Saône-et-Loire), Département Saône-et-Loire
 Saint-Vallier (Vosges), Département Vosges

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz: 
 Saint-Vallier-de-Thiey, Département Alpes-Maritimes
 Saint-Vallier-sur-Marne, Département Haute-Marne

Personen:
 Charles Raymond de Saint-Vallier (1833–1886), französischer Diplomat und Abgesandter Frankreichs auf dem Berliner Kongress
 Jean-Baptiste de la Croix Chevrière de Saint-Vallier (1653–1727), Bischof von Québec